In 2015 werd het 70ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 4 juli tot 26 september en werd georganiseerd door de FAF. Santos werd kampioen

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Braziliaans competitievoetbal 2015